Список символов штатов США:

 Список символов штатов США (бабочки)
 Список символов штатов США (деревья)
 Список символов штатов США (динозавры)
 Список символов штатов США (земноводные)
 Список символов штатов США (злаки)
 Список символов штатов США (лошади)
 Список символов штатов США (микробы)
 Список символов штатов США (минералы)
 Список символов штатов США (млекопитающие)
 Список символов штатов США (насекомые)
 Список символов штатов США (песни)
 Список символов штатов США (птицы)
 Список символов штатов США (ракообразные)
 Список символов штатов США (рептилии)
 Список символов штатов США (рыбы)
 Список символов штатов США (собаки)
 Список символов штатов США (тартан)
 Список символов штатов США (цветы)

См. также 
 Список прозвищ штатов США
 Список девизов штатов и территорий США